La fratellanza (The Brotherhood) – film del 1968 diretto da Martin Ritt
La fratellanza (Shot Caller) – film del 2017 diretto da Ric Roman Waugh